Clavier steht für:

 Clavier (Belgien), eine Gemeinde in der Provinz Lüttich, Belgien
 eine frühere Bezeichnung für eine Klaviatur
 ab dem 19. Jahrhundert die alte Schreibweise von Klavier
 bis zum 18. Jahrhundert allgemein ein Tasteninstrument

Clavier ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Clavier (* 1952), französischer Schauspieler
 Étienne Clavier (1762–1817), französischer Altertumswissenschaftler
 Stéphane Clavier (* 1955), französischer Regisseur

Siehe auch:
 Klavier (Begriffsklärung)